Rahman - nome proprio di persona maschile
 Abdoul Rahman Issah – ex calciatore ghanese
 A. R. Rahman – compositore indiano di colonne sonore cinematografiche
 Abdul Rahman – pacifista afghano naturalizzato italiano
 Abdul Rahman di Negeri Sembilan – Yang di-Pertuan Besar di Negeri Sembilan
 Abdul Rahman Baba – calciatore ghanese
 Abdul Rahman bin Sa'ud Al Sa'ud – principe e dirigente sportivo saudita
 Abdur Rahman Biswas – politico bengalese
 Abdou Rahman Dampha – calciatore gambiano
 Abdel Rahman El Bacha – pianista libanese naturalizzato francese
 Abdur Rahman Khan – emiro dell'Afghanistan
 Abdul Rahman Mahmoud – calciatore malese
 Baha' Abdel-Rahman – calciatore giordano
 Gjanaj Rahman – militare italiano
 Hasim Rahman – ex pugile statunitense
 Khalil Abdul-Rahman, noto come DJ Khalil – produttore discografico e beatmaker statunitense
 Mahdi Abdul-Rahman – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Mohamed Abdel Rahman – ex schermidore egiziano
 Mohd Suffian Abdul Rahman – calciatore malese
 Permaisuri Siti Aishah Abdul Rahman – Tengku Permaisuri di Selangor 
 Raihan Rahman – calciatore singaporiano
 Sheikh Mujibur Rahman – politico bengalese
 Tunku Abdul Rahman – principe e politico malese
 Tunku Abdul Rahman – principe malese
 Ziaur Rahman – generale e politico bengalese
 Zillur Rahman – politico bengalese
 Zoe Rahman – pianista e compositrice britannica